Bethlehem Steel bezeichnet:
 Bethlehem Steel, ehemalig zweitgrößter Stahlproduzent in den USA
 Bethlehem Steel FC (1907–1930), eine der erfolgreichsten US-amerikanischen Fußballmannschaften in den 1910er und 1920er Jahren.
 Bethlehem Steel FC (2015), Fußball-Franchise der USL Championship, siehe Philadelphia Union II